|}
Die Bahnstrecke Arnhem–Leeuwarden, auch Staatslijn A genannt, ist eine zweigleisige, elektrifizierte Hauptbahn zwischen Arnhem () und Leeuwarden in den Niederlanden.

Die Bahnstrecke ist die wichtigste Bahnstrecke im Norden der Niederlande. Die Streckenlänge beträgt etwa 166 Kilometer. Sie verbindet die Bahnhöfe Arnhem, Zutphen, Deventer, Zwolle und Leeuwarden miteinander, im Abschnitt Zwolle-Meppel kommen Intercity-Züge aus Schiphol nach Groningen hinzu.

Geschichte 

Der erste Abschnitt der Strecke, zwischen Arnhem und Zutphen, wurde am 2. Februar 1865 eröffnet. Am 5. August folgte der Teil zwischen Zutphen und Deventer. Der Abschnitt zwischen Deventer und Zwolle folgte am 1. Oktober 1866. Genau ein Jahr später wurde Abschnitt bis Meppel für den Verkehr freigegeben. Der vorletzte Streckenabschnitt zwischen Meppel und Heerenveen eröffnete im Januar 1868. Am 1. September 1868 war die Linie dann auf ihrer kompletten Länge befahrbar. Die Elektrifizierung fand am 17. Mai 1952 auf dem Stück zwischen Zwolle und Leeuwarden statt. Ein Jahr später folgte der Abschnitt zwischen Arnhem und Zwolle. Die Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke liegt bei 140 km/h. Diese wird aber nur auf den Abschnitten Zutphen-Deventer und Zwolle-Leeuwarden erreicht. Sonst wird die Strecke hauptsächlich mit der maximalen Geschwindigkeit von 130 km/h befahren.
Die Strecke ist generell zweigleisig ausgebaut. Der Abschnitt Deventer-Olst verläuft jedoch lediglich eingleisig.

Zugverkehr 

Momentan verkehren auf der Strecke Intercity-Züge von Leeuwarden bzw. Roosendaal nach Zwolle und von Rotterdam über Utrecht nach Leeuwarden. Außerdem einige Regionallinien sowie im Abschnitt Zwolle-Meppel Regional- und Intercity-Züge, die ab Meppel weiter Richtung Groningen fahren bzw. vor Zwolle aus Amsterdam und Apeldoorn zulaufen.

Literatur 
 Peter Saal, Flip Spangenberg, Kijk op stations. Elsevier, Amsterdam/ Brussel 1983. ISBN 90-10-04533-1

Weblinks 

 Staatslijn A: Arnhem–Leeuwarden. In: martijnvanvulpen.nl (niederländisch).
 Overzicht van de spoorlijn Arnhem–Leeuwarden. In: stationsweb.nl (niederländisch).
 Staatslijn A. In: wiki.ovinnederland.nl (niederländisch).

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in den Niederlanden
Bahnstrecke ArnhemLeeuwarden
Bahnstrecke ArnhemLeeuwarden
Bahnstrecke ArnhemLeeuwarden
Bahnstrecke ArnhemLeeuwarden
Verkehr (Arnhem)
Leeuwarden